Такмичење у десетобоју за мушкарце на 1. Светском првенству у атлетици 1983. у Хелсинкију одржано је 12 и 13. августа на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовало је 25 десетобојаца из 18 земаља.

  Алжир (1)
  Гватемала (1)
  Западна Немачка (3)
  Исланд (1)
  Источна Немачка (3)
  Норвешка (1)
  Парагвај (1)
  Пољска (1)
  САД (2)
  Совјетски Савез (3)
   Тонга (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Финска (1)
  Холандија (1)
  Чехословачка (1)
  Југославија (1)
  Швајцарска (1)
  Шведска (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
{| class="wikitable" width=75%
|-
!colspan="5"|Рекорди пре почетка Светског првенства 1963.
|-
|Светски рекорд
|Јирген Хингсен,  
|8.779
|Бернхаузен, Западна Немачка
|  5. јун 1983.
|-
|Рекорд светских првенстава
!colspan="4"|1. Светско првенство
|-
|Најбољи резултат сезоне
|rowspan="2" |Јирген Хингсен,    
|rowspan="2" |8.779
|rowspan="2" |Бернхаузен, Западна Немачка
|rowspan="2" | 5. јун 1983.
|-
|'Европски рекорд
|-
!colspan="5" |Рекорди после завршеног Светског првенства 1983.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Дејли Томпсон,   || 8.666'''  || Хелсинки, Финска  ||13. август 1983. 
|}

 Коначан пласман 
 ''
Резултати су дати орена таблицама из периода (1962—1984)

Референце

Спољашње везе 
  Резултати десетобоја на СП 1983. сајт todor66.com

Светско првенство у атлетици на отвореном 1983.
Десетобој на Светском првенству у атлетици на отвореном